Турнир претендентов 1953 — шахматный турнир для определения соперника Михаила Ботвинника в матче за звание чемпиона мира 1954 года.

Проводился в Нойхаузене и Цюрихе (Швейцария) с 28 августа по 24 октября 1953 г. среди 15 участников в 2 круга.

К участию в турнире были допущены по 5 победителей турнира претендентов 1950 и межзонального турнира 1952, из которых 9 человек оказались представителями СССР. Для того, чтобы было представлено больше стран, ФИДЕ допустила ещё трёх человек из межзонального турнира и персонально приглашённых М. Эйве и С. Решевского.

Победителем турнира и соперником чемпиона мира стал Василий Смыслов (СССР).

Турнирная таблица

Литература
 Шахматы за 1953 год : Сборник. Москва : Физкультура и спорт, 1954. С. 7-32.
 Бронштейн Д. И. Международный турнир гроссмейстеров : Комментарии к партиям турнира претендентов на матч с чемпионом мира. Нейгаузен – Цюрих, 29 августа – 24 октября 1953 г. Москва : Физкультура и спорт, 1956. 436 с. (2-е изд. 1960; 3-е изд. 1983)
 

Турнир претендентов по шахматам
1953 год в шахматах
Шахматы в Швейцарии